Walter Steiner peut faire référence à :
 Walter Steiner (1921-2009), entrepreneur suisse.
  (1935-2012), un géologue allemand.
 Walter Steiner (1951-), un ancien sauteur à ski suisse.